Gran Muralla puede referirse a:

 La Gran Muralla China, edificación defensiva de la antigua China.
 La Gran Muralla, la segunda superestructura conocida más grande del Universo. (Está compuesta de galaxias).
 La Gran Muralla Sloan, la superestructura conocida más grande del Universo. (Es una pared gigante galáctica).

Además, puede hacer referencia a:
 La Base Gran Muralla, base china en la Antártida.